Come Sunday (The Cats), een single van de Nederlandse band The Cats die werd uitgebracht in 1974
Come Sunday (film), een Amerikaanse film uit 2018, geregisseerd door Joshua Marston